Шифратор — многозначное слово:

 Шифратор (электроника) — логическое устройство, выполняющее преобразование позиционного кода в n-разрядный двоичный код. Таким образом, шифратор — это комбинационное устройство, реализующее обратную дешифратору функцию.
 Шифратор (криптография)
 Шифратор (радиотехника) — устройство в системах радионавигации, активной радиолокации и телемеханики
 Шифратор (информатика) — программа, кодек для кодирования (шифрования информации).

См. также 

 Дешифратор (значения)